Kuzbass eller Kuzbas kan syfta på: 
Kuzbass en kortform för Kuznetskbäckenet (ryska: Кузнецкий бассейн)

 Kuzbass – ett kolgruvedistrikt i Ryssland, se Kuznetskbäckenet
The Kuzbass Autonomous Industrial Colony – sovjetiskt gruv- och industriprojekt 1921-1927
FC Metallurg-Kuzbass Novokuznetsk – en fotbollsklubb i Novokuznetsk, Ryssland
FC KUZBASS Kemerovo – en fotbollsklubb i Kemerovo, Ryssland
HK Kuzbass – en bandyklubb i Kemerovo, Ryssland

Kemerovo oblast